Ісус — стародавнє ім'я, грецького або семітського походження.

 Ісус Навин
 Ісус Христос
 Ісус, син Сіраха (Ісус, син Сираха; Бен Сірах; Бен Сіра)

Чоловічі імена